La Coppa Italia di pallanuoto maschile 2009-2010 è la 19ª edizione della manifestazione dal 1970, anno in cui essa fu disputata per la prima volta.

Prima Fase

Girone A - Imperia

Girone B - Ostia

Seconda Fase

Girone C - Sori

Girone D - Ostia

Finale a quattro

La Finale a quattro si sono disputate a Firenze dal 13 al 14 marzo 2010.

Vincitore

Voci correlate
Serie A1 2009-2010

Sport acquatici nel 2009
Sport acquatici nel 2010
Edizioni della Coppa Italia di pallanuoto maschile